Fincastle puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:

Fincastle (Kentucky), ciudad en el condado de Jefferson, Kentucky.
Fincastle (Tennessee), lugar designado por el censo en el condado de Campbell, Tennessee.
Fincastle (Virginia), ciudad en el Condado de Botetourt, Virginia.